Follas Novas puede referirse a:

 Follas Novas, poemario en lengua gallega de Rosalía de Castro, publicado en 1880.
 Follas Novas, semanario publicado en La Habana, editado entre 1897 y 1909.
 Follas Novas, editorial y distribuidora de libros en gallego, fundada por Neira Vilas y su mujer Anisia Miranda en Buenos Aires en 1957.
 Follas Novas, cuarteto de música tradicional de los años setenta en Ferrol.
 Follas Novas, Revista de Estudos Rosalianos, anuario de la Fundación Rosalía de Castro iniciado en 2016.